Coots ist der Familienname folgender Personen:

 J. Fred Coots (1897–1985), US-amerikanischer Songwriter
 Jamie Coots (1971–2014), US-amerikanischer Fernsehprediger